

Aziende 
 John Fowler & Co. – azienda ingegneristica britannica

Persone 
 John Fowler – politico statunitense
 John Fowler – ingegnere civile inglese
 John Fowler – ingegnere agrario inglese
 John Edgar Fowler – politico statunitense
 John Gordon Fowler – generale statunitense
 John Richard Fowler – politico statunitense
 John Fowler – calciatore scozzese
 John Fowler – sindaco australiano
 John Fowler – attore britannico